New Hope est le nom de plusieurs villes ou communautés des États-Unis :
New Hope (Alabama)
New Hope (Floride)
New Hope (Géorgie) 
New Hope (Illinois)
New Hope (Kentucky)
New Hope (Minnesota)
New Hope (Mississippi)
New Hope (Caroline du Nord)
New Hope (Ohio)
New Hope (Pennsylvanie)
New Hope (Tennessee)
New Hope (Texas) (plusieurs lieux)
New Hope (Virginie) (plusieurs lieux)
New Hope (Wisconsin)